Abdal bezeichnet
 Abdāl, Begriff aus dem Sufismus für einen Gott nahestehenden Mann oder für eine Klasse von heiligen Männern
 Abdal (Xinjiang), ein Volk in der westchinesischen Region Xinjiang

 Abdal (Person), Sohn des Propheten Ismael, Nachfahre des Hebräers Abraham

Abdal ist der Name von
 Abdal Musa, Ordensführer/Ordensgründer des Alevitentum
 Kaygusuz Abdal, Sufi-Dichter und Begründer der Alevi-Bektaschi-Literatur
 Pir Sultan Abdal († 1550), türkisch-alevitischer Dichter